Rörig oder Roerig ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Rörig (1903–1979), deutscher Politiker (SPD)
 Fritz Rörig (1882–1952), deutscher Historiker
 Georg Rörig (1864–1941), deutscher Agrarwissenschaftler, Agrarzoologe und Pionier des Vogelschutzes
 Jacob Rörig (1812–1889), deutscher Jurist und Politiker
 Johannes-Wilhelm Rörig (* 1959), deutscher Betriebswirt, Jurist und Ministerialdirigent
 Maria Rörig, als Hexe verfolgte Person, siehe Susanne Weber 
 Irina Roerig, deutsche Filmemacherin, Regisseurin und Drehbuchautorin
 Theo Rörig (1940–2022), deutscher Bildhauer
 Zach Roerig (* 1985), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Röhrig (Begriffsklärung)
 Rörich
 Roerich